Canadese dollar
 Cathéter à demeure, bij Blaaskatheterisatie wordt een slangetje voor langere tijd in de blaas ingebracht, zodat er regelmatig urine kan aflopen. Synoniem: verblijfskatheter.
 Cash Against Documents, betalingsconditie waarbij de bank de betalende partij is
 Computer-aided design
 Computer-aided diagnosis
 Computer-aided dispatching, een manier om vanuit dispatch de dichtstbijzijnde hulpdiensten, taxi's, ... te vinden en naar de gevraagde locatie te sturen.
 Control-Alt-Delete, een toetsencombinatie op het toetsenbord van een PC.
 Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs
 coronary artery disease, een aandoening Van de kransslagader
 Ctrl+Alt+Del, een webcomic vernoemd naar bovenstaande toetsencombinatie.